Мари́я Севастьяновна Посто́йко (4 апреля 1950, Городище, Дондюшанский район, Молдавская ССР, СССР — 11 сентября 2019) — молдавский политик, председатель парламентской фракции Партии коммунистов Республики Молдова.

Биография 
Мария Постойко родилась 4 апреля 1950 года в селе Городище Дондюшанского района Молдавской ССР. В 1978 году окончила юридический факультет Государственного университета Молдовы. С 1998 года являлась депутатом парламента Республики Молдова от ПКРМ. 31 марта 2005 года была избрана заместителем председателя парламента. В мае 2009 года была избрана на пост председателя фракции ПКРМ в парламенте и переизбрана 4 сентября  2009 года.

Примечания

Ссылки 
  Биография Марии Постойко на сайте Парламента Молдовы
 Биография Марии Постойко

Родившиеся в Хородиште (Дондюшанский район)
Депутаты парламента Молдавии
Выпускники Государственного университета Молдовы